Ana Caterina Morariu – attrice romena naturalizzata italiana
 Corina Morariu – ex tennista statunitense
 Octavian Morariu – dirigente sportivo, ingegnere ed ex rugbista a 15 rumeno